Andreas Erasmus von Seidel (1650-1707), conseiller aulique et membre de l'Académie royale des sciences de Prusse.
 Anna Seidel (1998- ), patineuse de vitesse sur piste courte allemande].
 (1594-1655), juriste et bourgmestre allemand.
 Erik Seidel (1959-), joueur de poker professionnel américain.
 Hanns Seidel (1902-1961), homme politique allemand de Bavière.
 Harry Seidel (1938-2020), coureur cycliste allemand.
 Ina Seidel (1874-1974), écrivain et poétesse allemande, sœur de Willy.
 Jürgen Seidel (1948-), homme politique allemand du Mecklembourg-Poméranie occidentale.
 Ludwig Seidel (1821-1896), mathématicien, physicien et astronome allemand (on lui attribue notamment la méthode de Gauss-Seidel).
 Molly Seidel (1994-), athlète américaine
 Paul Seidel (1970-), mathématicien italo-suisse.
 Siegrun Seidel (1958-), femme politique allemande.
 Stephan Seidel, membre du groupe allemand de musique techno hardcore et gabber Gabba Front Berlin.
 Willy Seidel (1876-1934), écrivain nationaliste allemand, frère d'Ina.
 Wolfgang Seidel (1926-1987), pilote automobile allemand.

Médecine 
 Le signe de Seidel, signe clinique en ophtalmologie.

Voir aussi